Кубок Швеції з футболу 2017–2018 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул вп'яте здобув «Юргорден».

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 жовтня 2017

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

Груповий етап

1 група 

Результати

2 група 

Результати

3 група 

Результати

4 група 

Результати

5 група 

Результати

6 група 

Результати

7 група 

Результати

8 група 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 березня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 березня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 березня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 березня 2018

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 березня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 березня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Швеції на soccerway 

2017-2018
Швеція
Швеція
2017 у шведському спорті
2018 у шведському спорті